154-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — стрелковое соединение РККА Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие Великой Отечественной войне.

История 

Дивизия стрелков была сформирована 20 июня 1940 года в Приволжском военном округе в городе Ульяновск, в здании школы № 2. Была укомплектована, в основном, жителями Поволжья — русскими, татарами, башкирами, марийцами, мордвинами, чувашами. Возглавил дивизию полковник Я. С. Фоканов, а начальником артиллерии был назначен И. И. Тимотиевич.

14.06.41 в порядке поверочной мобилизации части дивизии полностью развернулись и 15.6.41 погрузившись в эшелоны были переброшены к станции Конотоп, как участники Железно-дорожных военно-мобилизационных маневров. К исходу 19.06.41 г. вся дивизия сосредоточилась в Баратинском лагере, развернув боевую учебу. В дивизию прибывает начальник штаба дивизии подполковник Агевнин Михаил Константинович.

На 22.06.1941 г. дивизия входит в состав 66-го стрелкового корпуса 21 А РГК. Дивизия находилась в стадии переброски из Приволжского ВО.

22.06.41 г. согласно приказу Командующего 21-й армией форсированным маршем дивизия выходит в р-н города Гомель, где подготавливает оборонительную полосу по восточному берегу реки Сож. 8.7.41 года дивизия в составе 63 ск находится в р-не города Речица, где производит оборонительные работы по восточному берегу Днепр.

12.07.41 года дивизия форсированным маршем выходит в район города Жлобин.

13.07.41 начинает форсировать Днепр в полосе Лебедевка, Жлобин. В бой с ними вступили две подошедшие пехотные дивизии 53-го немецкого армейского корпуса (52, 267 и 255 пд).

В августе дивизия попала в окружение в районе Жлобина. 17 — 18.08.1941 г. после короткого, но мощного артиллерийского налета дивизия начала прорыв из окружения. Атака застала противника врасплох, и части дивизии, легко прорвав кольцо вражеского окружения, быстро двинулись вперед. В населенном пункте Губич был разгромлен штаб 134-й пехотной дивизии противника и захвачены в шести портфелях её боевые документы. Всего вышли из окружения отдельные подразделения 510 сп — 236 человек, 473 сп — 100 человек, 571 лап — 203 человека и других частей всего по предварительному подсчёту 634 человека и до 70 человек раненых. Артиллерия: 571 лап — 3 орудия, 3 орудия ОПТД, три трактора, 176 лошадей. В дальнейшем части прорвавшиеся из Жлобина обороняли Гомель. 19.08.41 Гомель пал.

В конце августа 1941 года 154-я стрелковая дивизия была выведена на восстановление в район 12 — 15 км западнее города Брянска. На 1 сентября дивизия насчитывала 3 071 чел., два 45 мм ор., 36 пулемётов. После доукомплектования дивизии была поставлена задача занять, оборону фронтом на восток, и по западному берегу реки Десна прикрыть город Брянск, и тылы 50-й Армии.

Из-за начавшегося 30.09.41 г. наступления 2 Тгр к 06.10.41 части Брянского фронта оказались глубоко обойдены и рассечены на части. Командующий Брянским фронтом генерал Еременко приказал частям фронта «перевернуть» фронт и прорываться на восток. Подразделения 437-го полка дивизии должны были обеспечить отход своей 50-й армии.

13.10.41 г. части дивизии защищала переправу через реку Рессету в районе Гутовского лесозавода Начальником ее был назначен начальник оперативного отделения 154-й стрелковой дивизии майор Б. Г. Вайнтрауб. Со второй половины 14.10.41 г. немцы почти непрерывно бомбили район переправы. Одна из бомб попала в мост, сорвала настил и разметала автобусы, служившие опорами моста. Переправа перестала существовать.

К утру 19.10.41 г. 154-я стрелковая дивизия сосредоточилась в лесу у дер. Нагой, что в 25 км северо-западнее Болхова, а 23.10.41 г. подошла к р. Оке. Из окружения вышло 1 930 человек с четырьмя орудиями и 16 пулеметами. После переправы части армии, встречая упорное сопротивление на путях движения на юго-восток, повернули на северо-восток и двинулись в направлении Белёв. В Белёве штабом фронта был организован боевой участок под командованием полковника Аргунова, располагавший силами около одной стрелковой дивизией. Сюда к Белёву выходили уцелевшие части 50-й армии.

На 23.10.41 г. дивизия в составе двух стрелковых полков с артиллерией в составе 1 400 человек обороняется южнее Белёв. Сведений о боевом составе нет. Командир дивизии следовал со штабом армии, отдельно от дивизии. Его местонахождение неизвестно.

С 30.10.41 г. по приказу командующего 50-й Армии генерала Болдина, дивизия в течение 1,5 месяцев обороняет Тулу.

В ноябре 1941 года на московском направлении стрелки батальона Р. Габараева 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии впервые применили в боях против немецко-фашистских захватчиков ПТРС.

На 07.11.41 г. личный состав 2 300 человек, лошадей 800, 122-мм орудий − 2, винтовок 850.

18.12.41 г. чтобы преследовать врага в высоком темпе и освободить город Калугу, создается подвижнуя группа, которую возглавил заместитель 50-й армии генерал-майор Попов. В состав группы вошли 154-я стрелковая дивизия. За трое суток подвижная группа прошла около 90 километров и вышла на подступы Калуги. К сожалению, противник упорно сопротивлялся перед фронтом 49-й армии, и она выйти к городу не успела. Поэтому рано утром 21.12.41 г. подвижная группа генерала Попова одна пошла на штурм Калуги. Она атаковала город с трех направлений. Первыми в Калугу ворвались части 31-й кавалерийской дивизии. Потом с юго-восточной стороны через Оку переправились 473-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии и подразделения 112-й танковой дивизии. Вскоре подвижная группа оказалась в окружении вражеских армий но 25.10.41 г. основные силы 50-й армии подошли к Калуге и разбили кольцо окружения, в котором находилась подвижная группа. В ночь на 30 декабря после мощного огневого налета войска армии перешли в решительное наступление и к 11 часам полностью овладели городом.

С 01.01.42 г. дивизия с боями продвигается по направлению к городу Юхнов. В апреле 1942 года дивизия выводится из боёв Юхнова и направляется в доукомплектование первоначально в город Малоярославец, а затем в Тесницкие лагеря под город Тулу. Здесь дивизия вошла в состав формируемой 3ТА генерал-лейтенанта Романенко.

На 24.06.41 г. дивизия насчитывала 12796 человек личного состава, 116 автомашин, 12 122-мм гаубиц, 32 76-мм и 30 45-мм орудий, 18 120-мм , 76 82-мм и 76 50-мм минометов.
19.08.42 г. дивизия сосредоточилась в районе сосредоточения 3-й танковой армии южнее Козельска, где вела тяжелые бои с противником.
04.09.42 г. дивизия получила приказ выйти в резерв 3ТА. Сдав свои позиции 1гвмсд дивизия была отведена на отдых. Потери в ходе операции составили 5111 человек, из которых 952 было убито.

В сентябре 42 г. дивизия выходит из состава 3-й ТА и входит в состав создающейся 5-й ТА.

20.10.42 г. дивизия в составе 5-й танковой армии перебрасывается по железной дороге с Брянского на Юго-Западный фронт, в район Сталинграда, выгружается на станцию Панфилова и Филинова.

За проявленное мужество, за героизм личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе города Козельска 154 стрелковая дивизия 23.10.42 г. преобразовывается в 47-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Состав 
 управление
 437-й стрелковый полк
 473-й стрелковый полк
 510-й стрелковый полк
 571-й артиллерийский полк (с 12.05.1941 г.)
 580-й гаубичный артиллерийский полк (до 29.08.1941 г.)
 143-й отдельный истребительный противотанковый дивизион
 278-я зенитная артиллерийская батарея (464 отдельный зенитный артиллерийский дивизион)
 239-я разведывательная рота
 212-й сапёрный батальон
 292-й отдельная рота связи (до 22.8.42 г. — 292 отдельный батальон связи)
 183-й медсанбат
 173-я (154-я) отдельная рота химзащиты
 182-й автотранспортный батальон
 350-й полевая хлебопекарня (154 полевой автохлебозавод)
 122-й дивизионный ветеринарный лазарет
 154-я дивизионная артиллерийская мастерская
 670-я полевая почтовая станция
 539-й полевая касса Госбанка

В составе

Командиры 
 Фоканов Яков Степанович (16.07.1940 — 10.10.1942), комбриг, с 31.07.1941 генерал-майор
 Осташенко Фёдор Афанасьевич (11.10.1942-20.10.1942), полковник

Отличившиеся воины дивизии

Примечания

Литература 
 Память
 Забытый полк 
 Память народа

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году